Comitatul Rice sau Rice County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Rice County, Kansas, U.S.
 Rice County, Minnesota, U.S.